Tevita Fifita (Kissimmee, 6 de maio de 1983) é um lutador e manager estadunidense de wrestling profissional, conhecido por sua passagem na WWE no programa SmackDown sob o nome de Camacho.

Filho do ex-lutador da WWF Haku, Tevita lutou também no território de desenvolvimento da WWE, Florida Championship Wrestling (FCW) como Agent T. e Donny Marlow, onde ganhou o FCW Florida Tag Team Championship com CJ Parker.

No wrestling
Movimentos de finalização
Como Camacho
DDT

Como Donny Marlow
Diving headbutt
Samoan drop
Sitout facebuster

Movimentos secundários
Back elbow
Backbreaker
Leg drop, às vezes da segunda corda
Múltiplas variações de suplex
Belly to back
Double underhook, às vezes da segunda corda
Sitout inverted slam
Spinebuster

Lutadores de quem foi manager
Hunico

Temas de entrada
"Respeto" por Reychesta Secret Weapon (15 de dezembro de 2011 – presente; com Hunico)

Ligações externas
 Perfil no WWE.com

Lutadores de luta profissional dos Estados Unidos